Yamaha puede referirse a:

 Yamaha Corporation, una corporación japonesa dedicada a la creación de diferentes productos, principalmente instrumentos musicales, aparatos electrónicos y vehículos a motor.
 Yamaha Motor Company, una sección empresarial de Yamaha Corporation dedicada al mundo del motor: fabricación de motocicletas, quads, motonieves, motos de agua, etc.
 Yamaha Motor Racing, equipo de motociclismo de Moto GP.